Советская Сибирь — наименование газетного комплекса, а также издательства в Новосибирске, с 1922 года.

 Советская Сибирь (газета) — политический печатный орган Сибревкома и РКП(б) Новониколаевской губернии (1922—1925), орган ВКП(б) Сибирского края (1925—1930), орган ВКП(б) Западно-Сибирского края (1930—1937), орган ВКП(б)/КПСС Новосибирской области (1937—1991), независимое общественно-политическое издание Новосибирской области с 1991.
 Советская Сибирь (издательство) — крупнейшее в Сибири издательство, а также известна как типография Новосибирского ОК КПСС в XX веке.